Municípios da Colômbia
Sabanalarga (Antioquia)
Sabanalarga (Atlántico)
Sabanalarga (Casanare)

Ver também
 Sabana

Desambiguações de topônimos